Die Abkürzung PMMC steht für:
 Precious Minerals Marketing Corporation, Schmuckexporteur in Ghana, siehe Bergbau in Ghana #Precious Minerals Marketing Corporation (PMMC), 
 Professional Media Master Class der Werkleitz Gesellschaft
 Protected Mission Module Carrier der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft

Abkürzung